The Death Trip Continues е рядък EP албум на индъстриъл метъл групата Static-X, издаден през 2000 г. от Warner Bros. Албума е промо CD и не е бил пускан в продажба.

Състав 
 Уейн Статик – вокали и китара
 Коичи Фукуда – китара, клавиши
 Тони Кампос – бас, бек вокали
 Кен Джей – барабани

Песни

Външни препратки 
 Официален сайт

Бележки 

Албуми на Статик Екс
Музикални албуми от 2000 година